Карпович Анатолій Васильович (1985—2014) — капітан міліції, учасник російсько-української війни
 Карпович Віктор Йосипович — командир полку Дієвої Армії УНР.
 Ігнацій Карпович — польський письменник, прозаїк, перекладач літератури.
 Леонтій Карпович — ректор Віленської братської школи, єпископ Володимирський і Берестейський.
 Карпович Максим Петрович — білоруський футболіст, півзахисник «Вітебська».
 Карпович Микола Іванович — народний артист України.
 Карпович Мирослава Олегівна — російська акторка театру та кіно українського походження.

Примітки 

Прізвища